Miguel Ángel Guerra (Buenos Aires, 31 de Agosto de 1953) é um automobilista da Argentina. 

Guerra, Miguel Angel